Il doppio del torneo di tennis Torrance Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ramón Delgado e André Sá che hanno battuto in finale Diego Ayala e Robert Kendrick 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Diego Ayala /  Robert Kendrick (finale)
 Brandon Coupe /  Paul Goldstein (primo turno)

 Travis Parrott /  Tripp Phillips (semifinali)
 Marcos Daniel /  Alexandre Simoni (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torrance Challenger 2003